

Földrajz 
 Amerikai Egyesült Államok
 Black Diamond (Arizona)
 Black Diamond (Florida)
 Black Diamond (Washington)

 Kanada
 Black Diamond (Alberta)

Zene

Albumok 
 Black Diamond (Angie Stone-album)
 Black Diamond (Buraka Som Sistema-album)
 Black Diamond (Issues-album)
 Black Diamond (The Rippingtons-album)
 Black Diamond (Stan Ridgway-album)

Dalok 
 Black Diamond (Bee Gees-dal)
 Black Diamond (Kiss-dal)

Nevek 
 Black Diamond (családnév)
 Black Diamond (keresztnév)